Кубок маршала Тито 1951 () — пятый розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1951/1952
Спорт в Югославии в 1951 году
Югославия
Футбол в Европе в 1951 году